Арнольд Беклін (Böcklin) (*16 жовтня 1827, Базель — †16 січня 1901) — швейцарський живописець.
 15710 Беклін (15710 Böcklin) — астероїд головного поясу.